«Пока смерть не разлучит нас» — широко известная фраза из обряда свадебной литургии, описанного в Книге общих молитв.

Кино и телевидение 
  — американское реалити-шоу (2004).

Фильмы
  — Великобритания, 1969.
  — Канада, 2014.
 «Пока смерть не разлучит нас» — одна из шести новелл аргентино-испанского фильма 2014 года «Дикие истории».
  — США, 2017.

Телесериалы
  — Великобритания, 1965—1975.
  — Филиппины, 2005.
  — США, 2007.

Эпизоды
  — мультсериала «Люди Икс», октябрь 1993.
  — телесериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9», апрель 1999.
  — телесериала «Морская полиция: Спецотдел», май 2012.
  — телесериала «Милые обманщицы», июнь 2017.

Музыкальные альбомы 
  — группы Cypress Hill, 2004.
 Till Death Do Us Part — группы Deicide, 2008.

Прочее 
  — манга.

См. также 
  () — альбом (1981) группы Slade.
  (примерно ) — альбом (2014) дрэг-квин .
 
  — песня (2011) Уинтер Гордон.
 ’Til Death — альбом (2012) группы Capture The Crown.
 Долго и счастливо () — американский телесериал (2006—2010).